Чулковка — многозначный термин; топоним.

 Чулковка — река в России, протекает по Выборгскому району Ленинградской области.
 Чулковка — посёлок в Саткинском районе Челябинской области.